El término préstamo hace referencia a varios artículos de esta enciclopedia:

Economía y derecho 
 préstamo bancario (crédito y préstamo hipotecario)
 préstamo a la gruesa ventura
 préstamo entre particulares
 préstamo sindicado
 préstamo solidario
 préstamo de uso
 préstamo de consumo

Lengua 
 préstamo lingüístico o gramatical (de palabras de otro idioma).

Deporte 
 préstamo de jugadores

Enlaces externos